Сет Гейбл (; род. 3 октября 1981) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Гейбл родился в Холливуде, штат Флорида и окончил Нью-Йоркский университет. Он был воспитан под фамилией своего отчима, который усыновил его, Косентино. Его первая заметная роль была в 2004 году, в сериале FX «Части тела», где он играл приемного сына Фамке Янссен. Он также был гостем в сериалах «Секс в большом городе», «C.S.I.: Место преступления», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Ищейка».

С 2007 по 2009 год, Гейбл играл роль Джереми Дарлинга в прайм-тайм мыльной опере ABC «Грязные мокрые деньги». В 2007 году журнал People включил его с свой список самых сексуальных мужчин года. После закрытия «Грязные мокрые деньги», Гейбл присоединился к сериалу Fox «Грань», в роли Линкольна Ли, где снимался вплоть до его финала в 2013 году. В начале 2013 года он снялся в неудачном пилоте ABC «Готика», а после появился во втором сезоне шоу The CW «Стрела». В 2014 году он исполняет одну из главных ролей в сериале WGN America «Салем».

С 2006 года, Гейбл женат на актрисе Брайс Даллас Ховард, у них двое детей.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США
Актёры телевидения США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета